Tètric I o Gai Pesuvi Tètric, emperador romà
 Tètric II o Gai Pesuvi Pivès Tètric, emperador romà